У́лица Шу́хова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Шухова — улица в Москве.
 Улица Шухова — улица в Туле.

Казахстан 
 Улица Шухова — улица в Алма-Ате.